Ла-Палома:

 Ла-Палома — населённый пункт в центральной части Уругвая, в департаменте Дурасно.
 Ла-Палома — курортный и портовый город на юго-востоке Уругвая, на территории департамента Роча.